SGX steht für:
 Flughafen Songea in Tansania (IATA-Code)
 Saga Airlines, eine türkische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Singapore Exchange, die Börse von Singapur
 Software Guard Extensions, eine Befehlssatzerweiterung von Intel
 SuperGrafx, eine 1989 veröffentlichte Spielkonsole von der japanischen Firma NEC

sgx steht für:
 Sierra-leonische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

 

SGX